Ivissugartoq bezeichnet:
 Ivissugartoq (Insel, Maniitsorsuaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivissugartoq (Insel, Sermersuut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland